

Patronyme 

 Christian Fatton (né en 1959), ultra marathonien suisse ;
 Julia Fatton Alter (née en 1972), ultra marathonienne allemande ;
 Jacques Fatton (1925-2011), joueur de football franco-suisse ;
 Marianne Fatton (née en 1995) skieuse-alpiniste suisse.